Вари́цкий — фамилия, имеет женскую форму Варицкая.
 Варицкий, Игорь Константинович (род. 1971) — российский хоккеист и хоккейный тренер, заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой (1993).
 Варицкий, Сергей Николаевич (1958—2021) — российский кинорежиссёр, продюсер, предприниматель.